El término japonés Kagerō puede hacer referencia a:

 El Kagerō, un destructor japonés de la Clase Murakumo.
 El Kagerō, un destructor japonés líder de la Clase Kagerō.
 La Clase Kagerō de destructores de la Armada Imperial Japonesa.
 Kagerō Nikki, obra literaria del período Heian.